Deutsches Heer, forza armata di terra tra il 1871 e il 1919;
Reichsheer, forza armata di terra della Reichswehr (1919-1935);
Heer, forza armata di terra della Wehrmacht (1935-1945);
Landstreitkräfte der NVA, forza armata di terra della Nationale Volksarmee dal 1956 al 1990 (RDT);
Heer, dal 1955 forza armata di terra della Bundeswehr.